Лука Крайнц (словен. Luka Krajnc, * 19 вересня 1994, Птуй, СФРЮ) — словенський футболіст.
 Ганс Крайнц (нім. (Hans Krainz) — швейцарський ботанік.